Franciszek Pajerski (1891-1931), prawnik, urzędnik, działacz społeczny
 Franciszek Pajerski (1948–), hokeista, trener